Attenborough (Nottinghamshire), een dorp in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Richard Attenborough, een Brits acteur
 David Attenborough, een Britse natuurdocumentairemaker en -presentator